Sandstone is een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota.
 Sandstone is een plaats in de Australische staat West-Australië.